rgu – codice ISO 639-3 della lingua riggou
 RGU – Università statale di Rostov